«Судьба повелителя» () — историческая драма, первый цифровой фильм в Азербайджане, повествующий о судьбе Карабахского ханства, рассказывающий о событиях, которые происходили на территории современного Азербайджана и в Закавказье в начале XIX века и об Ибрагим Халил-хане, старающимся объединить разрозненные ханства.

Генеральный продюсер фильма — Вагиф Асадуллаев. Съёмки начались в 2005 году по распоряжению Гейдара Алиева (2000 год). Фильм снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана, при государственной поддержке, продюсерским центром A.S.V.A «Profi Studio XXI» по мотивам произведения Ильяса Эфендиева «Повелитель и его дочь» и затрагивает тему присоединения Россией азербайджанских ханств и зарождения армяно-азербайджанского конфликта. Фильм был представлен в Москве и Санкт-Петербурге.

Сюжет 
Карабахский правитель конца XVIII — начала XIX века Ибрагим Халил-хан, чтобы объединить своё ослабленное экономически от войн и страдающее от феодальной разобщённости владение и защитить его от экспансии со стороны Ирана, принимает мудрое, самоотверженное и трагическое решение. 

Ибрагим-хан в целях сохранения независимости Карабаха для будущих поколений соглашается на предложение правителя Ирана Фатали-шаха урегулировать вопрос династическим браком и выдает за него замуж свою дочь, Агабеим-ага. Та, будучи влюблённой в Садай-бека, карабахского визиря, тем не менее понимает, что она не вольна в своем выборе и должна принести своё счастье в жертву Отчизне, её будущему. И подчиняется воле отца и голосу патриотизма.

В ролях 
В фильме было снято до 200 человек, а вместе с занятыми в массовках военнослужащими Минобороны — около 1000 человек.

 Фахраддин Манафов — Ибрагим Халил-хан Карабахский
 Гюнеш Алиева — Агабеим-ага
 Александр Галибин — князь Цицианов
 Даниил Спиваковский — майор Лисаневич
 Юрий Балиев — Портнягин
 Илья Шакунов — император Александр I
 Эвклид Кюрдзидис — Наполеон I
 Александр Шаровский — генерал Кнорринг
 Санубар Искандерли — Туба-ханум
 Видади Гасанов — Джавад-хан
 Рамиль Зейналов — сын Джавад-хана
 Мехрибан Заки — жена Джавад-хана
 Айсу Эфендиева — дочь Джавад-хана
 Парвиз Мамедрзаев — Фетх Али-шах
 Кязим Абдуллаев — Пиркули-хан
 Рафик Алиев — Ваня-юзбаши
 Али Джафаров — Садай-бек
 Лейли Гусейнли — Говхар-ага
 Мухтар Ибадов — Бакинский хан Хусейн Кули-хан
 Мамед Сафа — Амираслан
 Кямран Юнис — Абульфаз-хан
 Манаф Дадашев — Гусейнкули-хан
 Сайдо Курбанов — Мирмовсум-ага
 Шахмар Гарибли — Мехти Кули-хан Эриванский
 Видади Алиев
 Фуад Османов

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Рамиз Фаталиев и Дильшад Фатхулин
 Оператор — Дильшад Фатхулин
 Художник постановщик — Азиз Мамедов
 Художник по костюмам — Шахин Гасанли
 Композитор — Полад Бюль-Бюль Оглы
 Сценарист — Эльчин
 Монтаж — Эльшад Рагимов

Ссылки 
 Судьба повелителя
 Премьера исторического фильма «Судьба государя»

Фильмы Азербайджана 2008 года
Фильмы-драмы Азербайджана
Исторические фильмы Азербайджана
Фильмы на азербайджанском языке
Исторические фильмы о XIX веке